

Geografia
 Strauch – località del comune tedesco di Simmerath

Persone
 Aegidius Strauch I (1583-1657) – teologo luterano
 Aegidius Strauch II (1632-1682) – teologo luterano e matematico tedesco
 Aegidius Strauch III (1647-1709/1710) – teologo luterano
 Annegret Strauch (1968) – ex canottiera tedesca
 Daniel Strauch (1981) – ex cestista tedesco
 Maksim Štrauch (1900–1974)  – attore sovietico
 Vojtech Strauch, noto come Béla Szepes (1903–1986) – giavellottista, fondista e combinatista nordico ungherese